The Final Countdown (álbum) - de Europe
The Final Countdown (canção) - do álbum homônimo
The Final Countdown (filme)
The Final Countdown (livro) - sobre enxadrismo

Desambiguação